Аламо () — іспанська назва тополі, а також назва поселення в Мексиці у штаті Веракрус — , яке у 1973 році одержало статус міста. Назва міста походить від багатьох тополь, які ростуть уздовж річки Пантепек (Pantepec).

Топоніміка

— мексиканське місто в штаті Веракрус.

— річка в американському штаті Каліфорнія.
 Аламо — місто, штат Джорджія
 Аламо — місто, штат Індіана
 Аламо — місто, штат Північна Дакота
 Аламо — місто, штат Теннессі
 Аламо — місто, штат Техас
  — католицька місія і фортеця в Сан-Антоніо, Техас
 Аламо — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Аламо — переписна місцевість, штат Невада
 Аламо — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Аламо-Гайтс — місто в США, в окрузі Беар штату Техас.

 Захист місії Аламо (23 лютого — 6 березня 1836) — найвідоміша битва Техаської революції.

Фільми про Аламо 
  —  / (Heroes of the Alamo) — актор 
  — «Форт Аламо» — американський художній фільм режисера Джона Вейна.
  —  для кінострічки «Форт Аламо» (1960), та визначна туристична пам'ятка на північ від Бракеттвіля, штат Техас, США.
  — «Форт Аламо» — американська военно-історична кінодрама режисера Джона Лі Генкока.

Інше 
  — скульптура .